Паксэккок (), также Пак-Шек-Кок () — жилой и научно-исследовательский район в округе Тайпоу в Гонконге. Расположен между районами  и , на берегу залива . Почти вся прибрежная территория отвоёвана у залива благодаря масштабным насыпным работам и изменению эстуария местных ручьёв. 

Главным общественным пространством района является озеленённая набережная (Pak Shek Kok Promenade). В глубине района расположен парк Гранд-Плаза с искусственным озером.

Транспорт 
Через территорию района проходят Коулун-Кантонская железная дорога и автомагистраль , которая связывает округа Сатхинь и Тайпоу.

Наука и образование 
В районе расположен Гонконгский научный парк. В его состав входят Гонконгский институт биотехнологий, Гонконгский исследовательский институт прикладных наук и технологий, Морская научная лаборатория, Центр беспроводных технологий, кампус Китайского университета Гонконга, научные центры компаний TDK и GP Electronics.

Галерея

Жилые комплексы

Ссылки 

Районы Гонконга